Carlos Aguilera puede referirse a:

 Carlos Aguilera, director uruguayo de teatro.
 Carlos Alberto Aguilera, exfutbolista uruguayo.
 Carlos René Aguilera Tamayo, artista cubano.
 Juan Carlos Aguilera, exfutbolista español.
 Carlos Olmos de Aguilera, político peruano.